Појам Ивањшевци може се односити на: 

 Ивањшевци (Моравске Топлице), насеље у општини Моравске Топлице, Република Словенија
 Ивањшевци об Шчавници, насеље у општини Горња Радгона, Република Словенија